

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 12 podstawowych
 Kaliska – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Drzycim
 Kaliska – część wsi Unisławice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Kaliska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Kaliska – część wsi Łupice w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Kaliska – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Kargowa
 Kaliska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów 
 Kaliska – kolonia w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Kaliska – osada w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy 
 Kaliska – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska 
 Kaliska – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Kaliska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn 
 Kaliska – osada w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Kaliska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec 
 Kaliska – osada wsi Godków woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna
 Kaliska – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Inne 
 Kaliska – gmina wiejska
 Kaliska – dawna gromada w powiecie konińskim
 Kaliska – dawna gromada w powiecie starogardzkim
 Kaliska – dawna gromada w powiecie włocławskim
 Kaliska – przystanek kolejowy w Kaliskach w powiecie starogardzkim
 Kaliska – wzniesienie w Skarżycach (dzielnica Zawiercia) w województwie śląskim
 Kaliska – osiedle w północnej części Wągrowca

Zobacz też 
 Kaliska Kościerskie
 Kaliska Kujawskie
 Ulica Kaliska w Warszawie
 Kolej Warszawsko-Kaliska
 Nadleśnictwo Kaliska